Neodillenia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Neodillenia ingår i familjen Dilleniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Neodillenia